58-й чемпионат Греции прошёл с 30 ноября по 10 декабря 2008 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2433).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2008 год в шахматах
Ноябрь 2008 года
Декабрь 2008 года
Спорт в Греции в 2008 году